A temporada de 1909–10 da Prima Categoria foi vencida pela Internazionale.

Após a criação da seleção italiana de futebol, a Federação Italiana de Futebol decidiu renovar seu campeonato.

O round robin foi introduzido pela primeira vez.

A inscrição era gratuita e apenas sujeita a um comitê de qualidade. O Ausonia, clube milanês de uma fábrica de automóveis que pagou a taxa de inscrição para experimentar a experiência de um campeonato nacional de futebol e juntou-se aos oito clubes dos últimos anos.

Classificação final

Tabela de resultados

Desempate do campeonato

Referências e fontes 

 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, setembro de 2005
 Carlo Chiesa, La grande storia del calcio italiano, Capítulo 2: Juve, scippati due titoli! Inter, l'atroce beffa, pp. 17–32, Guerin Sportivo # 5, maio de 2012.

Notas 

1909 no futebol
Competições de futebol da Itália